(Il fornaretto di Venezia) est une légende populaire vénitienne
 Le Petit Boulanger de Venise (Il fornaretto di Venezia) est un film italien de Duilio Coletti sorti en 1939 ;
 Le Petit Boulanger de Venise est l'autre nom du Procès des doges (Il fornaretto di Venezia), un film italien de Duccio Tessari sorti en 1963.

Voir aussi